Esfriamento pode ser:

Esfriamento global - esfriamento da Terra.
Esfriamento do cadáver - a redução da temperatura da pele que ocorre após a morte.

Desambiguação